ppm, PPM:

 Миллионная доля (ppm, от  — частей на миллион) — единица измерения концентрации.
 ppm () — единица измерения скорости работы принтеров и сканеров.
 PPM — формат растровых изображений portable anymap.
 PPM ( — предсказание по частичному совпадению) — адаптивный статистический алгоритм сжатия данных без потерь, основанный на контекстном моделировании и предсказании. Варианты: PPMd, PPM(n).
 Project portfolio management — управление портфелями проектов.
 Pulse-position modulation — импульсно-позиционная модуляция.
 PPM () — пиковый измеритель уровня, инструмент, используемый в профессиональной аудио-индустрии для индикации уровня звукового сигнала.